Arequipa je jedan od velikih gradova Perua, ali također označava i:

Mjesta:
 Arequipa (pokrajina) u Peruu
 Arequipa (distrikt) u pokrajini Arequipa
 Arequipa (nadbiskupija) u pokrajini Arequipa
 737 Arequipa, asteroid

Ostala značenja:
Arequipa (moljac)
Arequipa (lončarija) u Kaliforniji (SAD)
USS Arequipa (AF-31), transportni brod američke mornarice